Эскин, Дмитрий:* Эскин, Дмитрий Афанасьевич (1876 — после 1936) — русский и советский врач; брат Эскина Н. А.
 Эскин, Дмитрий Георгиевич (род. 1963) — британский инженер, металловед, профессор Университета Брунеля, сын Г. И. Эскина.